Геннадий Иванович Иванчин () — художник-монументалист, проживает в городе Кургане.

Биография 
Геннадий Иванович Иванчин родился 28 марта 1938 года в селе Чажегово Чажеговского сельсовета Гайнского района Коми-Пермяцкого национального округа Свердловской области, ныне деревня входит в Гайнское сельское поселение Гайнского района Коми-Пермяцкого округа Пермского края.

В 1961 году окончил  Нижне-Тагильское училище прикладных искусств, а в 1969 году — один из самых престижных художественных вузов — знаменитое Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское училище).

После окончания Строгановского училища в 1969 году приехал в город Курган. Преподавал в Курганском училище культуры. С 1973 года член Союза художников СССР, после распада СССР — Союза художников России, председатель художественного совета Курганской организации Союза художников России.

Известность мастеру принесли монументальные работы — росписи, мозаики и витражи таких объектов как ЦУМ (ныне Зауральский торговый дом) — цветная мозаика из керамической плитки площадью 300 м² (совместно с художником Юрием Яковлевичем Козьминых), Дворец бракосочетаний, Дом отдыха «Лесники», кинотеатр «Курган» и др. Автор герба города Кургана (1970).

Особая масштабность, монументальность свойственны всему, что делает этот художник. Живописные пейзажи и натюрморты мощно и сильно вылеплены ударами кисти, их цветовая гамма плотная и насыщенная.

Иванчин Геннадий Иванович — участник областных, зональных, российских и зарубежных художественных выставок. Его работы хранятся в музеях и частных собраниях России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Германии, Франции, Испании, США.

Одной из главных тем в творчестве стало православие. Он — автор картин «Ангел-хранитель», «Крещение Господне», «Благовещение», «Христос и грешница», «Тайная вечеря», росписи Свято-Троицкого собора города Троицка, в котором замироточила чудотворная икона Святителя Николая, которую он реставрировал и росписи Храма Рождества Христова в с. Частоозерье Частоозерского района Курганской области.

Участвовал более чем в 50 выставках. В марте 2013 года в Кургане состоялась персональная выставка художника, посвящённая его 75-летию.

Награды 
 Медаль «За трудовую доблесть»

Семья 
 Жена Любовь Семёновна
 Дочери:
 Татьяна
 Анна
 Яна

Примечания 

Персоналии:Нижний Тагил
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Члены Союза художников СССР
Члены Союза художников России
Художники-монументалисты СССР
Художники-витражисты
Художники-мозаичисты
Иконописцы России
Художники-пейзажисты России
Мастера натюрморта России
Мастера натюрморта СССР
Персоналии:Курган